Burning Japan Live 1999 — концертний альбом шведського мелодійного дез-метал гурту Arch Enemy. Альбом спочатку був виданий лише в Японії, але потім, на прохання фанатів гурту — був перевиданий в інших країнах в 2000 році.

Список композицій

Посилання 
 Burning Japan Live 1999  на Encyclopaedia Metallum. 

Альбоми Arch Enemy